Osoby o tym nazwisku:
 Eduard Jabłonski – ukraiński piłkarz i trener piłkarski
 Wiktor Jabłonski – ukraiński piłkarz i trener piłkarski

Zobacz też:
 Jabłoński